Роман Лакапин (): Роман I Лакапин (ок. 870 — 948) — византийский император (920—944)
 Роман Лакапин (сын Христофора) (нач. X века — ?) — византийский кесарь (927—945), внук предыдущего